Levante-Linie steht für
Deutsche Levante-Linie
Atlas Levante-Linie
Schnellfahrstrecke Madrid–Levante